Název Rzy má více sídel:
 Rzy (Nový Hrádek) – část městyse Nový Hrádek v okrese Náchod
 Rzy (Dobříkov) – část obce Dobříkov v okrese Ústí nad Orlicí

Externí odkazy